Lesno Brdo (Horjul), een plaats in Slovenië in de gemeente Horjul
 Lesno Brdo (Vrhnika), een plaats in Slovenië in de gemeente Vrhnika